Аху́й () — небольшая отдалённая рыбацкая деревушка и одноимённый пляж около неё на острове Фуэртевентура (Канарские острова, Испания). Ахуй расположен среди скал в маленькой бухте.

В 1402 году Жан де Бетанкур и Гадифер де Ла Салль высадились здесь для последующего завоевания острова. Долгое время бухта использовалась поселенцами, прибывавшими в Бетанкурию.

Сейчас же гавань представляет собой лишь тихую рыбацкую деревню. Сезон ловли рыбы в ней длится с мая по октябрь. Кроме того, Ахуй — популярная туристическая экскурсия для посещения глубоких пещер, высеченных в более мягких частях известняковых скал океанскими зимними штормами.

С 1994 года район деревни Ахуй охраняется законом как памятник природы.

Демография

Галерея

Примечания 

Фуэртевентура
Пляжи Испании